Neri, é um sobrenome comum na Itália. Também pode ser encontrado no Brasil, Itália e nos EUA, particularmente entre os de ascendência italiana.

Pessoas 
 Bernardo António Filipe Neri de Távora - Nobre português;
 Fernando Carlos Neri Redondo - Ex-futebolista argentino;
 Filipe de Néri - Padre e santo católico italiano;
 Filipe Néri - Santo católico italiano;
 Francesca Neri - Atriz italiana;
 Giancarlo Neri - Escultor italiano;
 João Batista Correia Néri - Bispo católico brasileiro;
 José Néri da Silveira - Magistrado brasileiro;
 José Néri de Sousa - Empresário e político brasileiro;
 Maino Neri - Ex-futebolista italiano;
 Luigi Del Neri - Treinador e ex-futebolista italiano;
 Rodolfo Neri Vela - Astronauta mexicano.

Outros 
 San Filippo Neri all'Esquilino - Igreja em Roma, na Itália;
 Rio Neri - Curso de água no sul da Etiópia.

Ver também
Sobrenomes da língua italiana
Imigração italiana no Brasil
Desambiguações de sobrenomes